Independence Airport kan syfta på:

Belize 

 Independence Airport (flygplats i Belize), Stann Creek,

USA 

 Independence Airport (flygplats i USA, Kalifornien), Inyo County, 
 Independence Airport (flygplats i USA, Wisconsin), Trempealeau County, 

Robotskapade USAförgreningar